Orpington (kip), een kippenras
Orpington (Engeland), een plaats in Engeland